La 20 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

 Allemagne : la  de montagne
 Japon : la 
 Union soviétique, puis Russie : la , ainsi que la  de la Garde

Voir aussi